Peter-Wust-Gymnasium steht für:

 Peter-Wust-Gymnasium (Merzig)
 Peter-Wust-Gymnasium (Wittlich)